Injeção epidural ou via epidural, também conhecida por injeção ou via peridural, é uma via de administração que consiste na injeção de substâncias no espaço entre a dura-máter e a parede do canal raquideano.

Epidural